Bagley kan syfta på:

 Desmond Bagley (1923-1983), brittisk journalist och thrillerförfattare
 Bagley (travhäst) – en svensk travhäst
 Bagley, Iowa
 Bagley, Minnesota
 Bagley, Wisconsin